Сахалинская область включает следующие населённые пункты:
 20 городских населённых пунктов на 2019 год (в списке выделены оранжевым цветом), в том числе:
 14 городов,
 6 посёлков городского типа,
 222 сельских населённых пункта (по данным переписи населения 2010 года).

В списке населённые пункты распределены (в рамках административно-территориального устройства) по 1 городу областного значения и 17 районам (в рамках организации местного самоуправления (муниципального устройства) им соответствуют 18 городских округов).

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года, численность населения городских населённых пунктов (посёлков городского типа и городов) — по оценке на 1 января  года.

Город областного значения (городской округ)

Районы (городские округа)

Александровск-Сахалинский район (ГО)

Анивский район (Анивский ГО)

Долинский район (ГО «Долинский»)

Корсаковский район (Корсаковский ГО)

Курильский район (Курильский ГО)

Макаровский район (Макаровский ГО)

Невельский район (Невельский ГО)

Ногликский район (ГО Ногликский)

Охинский район (ГО «Охинский»)

Поронайский район (Поронайский ГО)

Северо-Курильский район (Северо-Курильский ГО)

Смирныховский район (ГО «Смирныховский»)

Томаринский район (Томаринский ГО)

Тымовский район (Тымовский ГО)

Углегорский район (Углегорский ГО)

Холмский район (Холмский ГО)

Южно-Курильский район (Южно-Курильский ГО)

См. также 
 Административно-территориальное деление Сахалинской области
 Городские населённые пункты Сахалинской области

Примечания 

Сахалинская область